George White peut faire référence à :
— Classement chronologique —
 George White (c. 1684-1732), artiste graveur ;
  (1802-1887), preacher géorgien (États-Unis) ;
 George Leonard White (1838-1895), fondateur et premier directeur des  ;
  (1847-1922), philanthrope bostonnais ;
 George White (1854-1916), homme d'affaires britannique ;
 , (1861-1946), missionnaire chrétien ;
  (vers 1870-1929), prêtre anglican irlandais ;
  (1880-1941), auteur, journaliste et général américain ;
  (1892-1968), producteur, créateur et rédacteur de la revue annuelle Scandals, parue de la fin des années 1910 à 1939 ;
 George White (1911-1998), monteur américain ;
 George M. White (1920-2011), architecte américain ;
 George H. White, nom de plume de  (1923-2006), écrivain espagnol ;
  (1931-2011), juge fédéral américain ;

Hommes politiques 
  (env. 1530-1584), homme politique de Liverpool ;
  (1802-1876), homme politique de Nouvelle Galle du Sud ;
  (1827-1912), homme politique du Nouveau-Brunswick ;
 George White (1835-1912), homme politique et militaire britannique qui fut gouverneur de Gibraltar ;
  (1840-1912), homme politique britannique ;
  (1848-1935), membre du Congrès américain pour l'Illinois ;
  (1852-1918), membre du Congrès américain pour la Caroline du Nord ;
  (1872-1953), gouverneur de l'Ohio et président du Comité national démocrate ;
 George Stanley White (1897-1977), membre du Sénat canadien ;
  (1905-1986), homme politique australien ;

Sports 
 , motocycliste finaliste au  ;
  (1977- ), joueur de football canadien.